

Codici 
 LUX – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Lussemburgo-Findel (Lussemburgo)
 LUX – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Lussemburgo

Geografia 
 Lux – comune dell'Alta Garonna (Francia)
 Lux – comune del Côte-d'Or (Francia)
 Lux – comune della Saona e Loira (Francia)

Mass media 
 Lux Film – casa cinematografica italiana
 LUX  – centro di promozione e distribuzione di film e video sperimentali in Inghilterra

Matematica 
 Metodo LUX di Conway per quadrati magici – algoritmo per costruire un quadrato magico

Persone 
 Gary Lux (1959) – cantante austriaco
 Germán Lux (1982) – calciatore argentino
 Guy Lux (1919-2003) – conduttore televisivo francese
 Hermann Lux (1893-1962) – calciatore tedesco
 Stefan Lux (1888-1936) – giornalista, poeta e regista slovacco
 Venus Lux (1990) – attrice pornografica, regista e produttrice cinematografica statunitense

Altro 
 lux  – unità di misura dell'illuminamento
 Lux – marchio di prodotti per l'igiene personale
 Lux – album di Brian Eno del 2012
 Lux  – personaggio giocabile nel videogioco League of Legends.
 Premio LUX – premio cinematografico europeo